Rucavas kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Rucava, kommunhuvudort, Rucavas novads, 
 Rucavas novads, kommun, 

Robotskapade Lettlandförgreningar